Ahmed Kamal peut désigner :
 Ahmed bey Kamāl (1851-1923), un des premiers égyptologues égyptiens ;
 Ahmed Kamal (1977-), un joueur de cricket du Bangladesh ;
 Ahmed Kamal, un violoniste égyptien ;
 Ahmed Kamal Aboul Magd, un professeur de droit à l'Université du Caire, ministre de l'information entre 1974 et 1976.